Münchhof ist der Name von:

 Münchhof (Eigeltingen), ein Ortsteil von Eigeltingen, Landkreis Konstanz, Baden-Württemberg
 Münchhof (Burghaslach), ein Ortsteil von Burghaslach, Landkreis Neustadt an der Aisch-Bad Windsheim, Bayern
 Münchhof (Hösbach), ein Ortsteil von Hösbach, Landkreis Aschaffenburg, Bayern
 Münchhof (Lohmar), eine Ortschaft in Lohmar, Rhein-Sieg-Kreis, Nordrhein-Westfalen
 Münchhof (Hochspeyer), ein Gutshof in Hochspeyer, Landkreis Kaiserslautern, Rheinland-Pfalz
 Münchhof (Jahnatal), ein Ortsteil von Jahnatal, Landkreis Mittelsachsen, Sachsen
 Mírová, eine Gemeinde in Tschechien
 Mnichov u Strakonic, eine Gemeinde in Tschechien
 Michnovka, ein Ortsteil von Kratonohy in Tschechien

Siehe auch: 
 Münchehof
 Mönchhof (Begriffsklärung)
 Münchehofe (Begriffsklärung)
 Münchenhof